El término Calvet puede usarse para referirse a:

Personas 
Bernardo Calvet, ingeniero de caminos canales y puertos (1864 - 1941). 
Arnau Calvet, arquitecto (1874 - 1956).
Agustí Calvet o Gaziel, escritor y periodista (1887 - 1964).
Pere Comas i Calvet, político (1892 - 1969)
Francesc Calvet, futbolista (1921 - 2001).
Gérard Calvet, fundador y primer abad del monasterio de Santa María Magdalena de Le Barroux, Francia (1927 - 2008).
Gérard Calvet, (n.1926) pintor y escultor francés.

Arquitectura y urbanismo 
Casa Calvet, edificio diseñado por Antoni Gaudí situado en la ciudad de Barcelona, España.
Plan Calvet, proyecto de ensanche diseñado por Bernardo Calvet para la ciudad de Palma de Mallorca, España.